Medicina tradicional xinesa, conjunt de pràctiques de medicina tradicional de la cultura xinesa
 MTX Mototrax, videojoc de motocròs, desenvolupat per Left Field Productions